Harald Nissen kan syfta på bland andra:

 Harald Nissen (1910–1990), svensk skolman och filolog
 Harald Nissen (född 1932), norsk bibliotekarie och heraldiker